Саксонов Микола Миколайович (1923—2011) — радянський важкоатлет, заслужений майстер спорту СРСР, срібний призер Олімпійських ігор-1952.
 Саксонов Павло Петрович (1911—1993) — російський вчений, член-кореспондент АМН СРСР.
 Саксонов Сергій Володимирович (* 1960) — російський вчений, доктор біологічних наук.